Hadrocodium wui (від , «великий, важкий, повний», , від грецького κώδεια/kodeia, «голова» (мова йде про його розширену черепну порожнину) та wui — латинізоване ім'я першовідкривача Сяо-чунь Ву) — вид вимерлих ссавцеподібних. Рештки трапляються в синемюрському ярусі ранньої юри приблизно 195 млн років тому, Китай (Юньнань — Люфенг).

Найближчий відомий родич сучасних ссавців. Істота мала череп 12 мм завдовжки, вага близько 2 г і зуби схожі на сучасні зуби комахоїдних. Довжина всього тіла 32 мм. Ймовірно вів нічний спосіб життя. Найважливіше, що структура його тіла була подібна сучасним ссавцем. Мозкова порожнина була пропорційно незвично велика відносно до розмірів тіла. Щелепне з'єднання утворено виключно кістками дентарія і лускатої кістки, в щелепі немає місця для з'єднаної кістки, що була в щелепах всіх ранніх синапсид. Кістки середнього вуха були вже повністю відокремлені від тіла. Щелепне зчленування і жувальна мускулатура висунуті вперед, звільняючи більше місця для розміщення мозку в задній половині черепа. Причиною цього і було відділення щелепи від слухової капсули.

Кладограма

Бібліографія 

 
 
 
 
 
  (Supporting online material)

Ресурси Інтернету 
  — 3D models from CT scans of the original fossil
 Palaeocritti — a guide to prehistoric animals 

Терапсиди
Фауна юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2001